La classifica perpetua della Coppa Libertadores è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione della Coppa Libertadores, il massimo torneo calcistico del Sudamerica, organizzato ogni anno dal 1960.

Classifica
Dati aggiornati alla fine dell'edizione 2017.

Note

America del Sud